Превремени парламентарни избори одржани су пошто је 27. априла 1992, након распада СФРЈ, проглашена СР Југославија.

Након захтева опозиционих странака, већински изборни систем са 250 изборних јединица је замењен пропорционалним са 9 изборних јединица.

Изборе су бојкотовале странке које репрезентују Албанце са Косова и Метохије, који су чинили око 17% становништва Србије.

Излазност 

У бирачке спискове било је уписано 6.774.995 грађана, на изборе је изашло 4.723.711 или 69,72%.

Резултати 

У парламент су ушле следеће изборне листе:

На изборима су учествовале 104 изборне листе.

На изборима је било 9 изборних јединица за избор укупно 250 народних посланика: 1. Београд са 46 посланика, 2. Зрењанин са 28 посланика, 3. Крагујевац са 29 посланика, 4. Лесковац са 25 посланика, 5. Ниш са 24 посланика, 6. Нови Сад са 28 посланика, 7. Приштина са 24 посланика, 8. Смедерево са 22 посланика и 9. Ужице са 24 посланика.

Сазив парламента и нова влада 

Социјалистичка партија Србије је изгубила апсолутну већину у парламенту, али је уз помоћ гласова посланика Српске радикалне странке формирала мањинску владу на чијем челу се налазио Никола Шаиновић.

Референце

Спољашње везе 
 Хронологија парламентарних избора|Б92

Избори у Србији
Избори 1992.